Serratoppia är ett släkte av kvalster. Serratoppia ingår i familjen Oppiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Serratoppia